Соревнования по тяжёлой атлетике на V летней Спартакиаде народов СССР прошли с 16 по 24 июля 1971 года во Дворце тяжёлой атлетики ЦСКА в Москве. В рамках этого турнира был также проведён 46-й чемпионат СССР. 202 участника из команд всех союзных республик, Москвы и Ленинграда были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Ссылки 
 

Летняя Спартакиада народов СССР 1971
Тяжёлая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1971
Чемпионаты СССР в 1971 году
Соревнования по тяжёлой атлетике в России
Спорт в России в 1971 году
1971 год в Москве
1971 год в тяжёлой атлетике